Сергей Григорьевич Хмельницкий (07 мая 1925 года, Екатеринослав — 15 декабря 2003 года, Германия) — поэт, архитектор, археолог; известный исследователь архитектуры Средней Азии и Ближнего Востока, специалист по реставрации памятников архитектуры, главный архитектор Бухары и Бухарской области (1949—1952), доктор искусствоведения.

С. Г. Хмельницкий родился 7 мая 1925 года в Екатеринославле (ныне Днепр) на Украине в семье горного инженера и студентки экономического факультета. В 1933 году его семья переехала в Москву. Он пошёл в школу и учился до начала Великой Отечественной войны. После смерти отца в сентябре 1941 года продолжил учится в Молотове (ныне Пермь). Школьную программу двух—трёх последних лет он прошёл экстерном за год.

С. Г. Хмельницкий поступил в Московский архитектурный институт, эвакуированный из Москвы в Ташкент. Окончив институт в 1949 году направился на двухгодичную стажировку в Бухару. Здесь он работал в должности главного архитектора города и Бухарской области, принимал активное участие в изучении, охране и реставрации памятников архитектуры.

С 1952 года С. Г. Хмельницкий работал в Московских реставрационных мастерских, с начала 1960 года — в Институте истории искусств АН СССР (ныне Институт истории искусств АН России) и в 1962 году поступил на заочное отделение аспирантуры. В 1963 году успешно защитил диссертацию по теме «Гражданская архитектура Средней Азии» под руководством своего учителя Н. М. Бачинского.

В 1964 году С. Г. Хмельницкий был принят на работу во вновь открывшееся Архитектурное отделение строительного факультета Таджикского политехнического института (ныне Таджикский технический университет имени М. Осими). Им были подняты малоисследованные проблемы, связанные с арочными структурами (равак, пештак, михраб), планировкой зданий (дворово-айванная система), конструкциями и декором. Одновременно научная деятельность С. Г. Хмельницкого была тесно связана с Институтом истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР. Он принимал активное участие в археологических экспедициях и научной жизни института. Является автором многих научных книг.

С 1980 года С. Г. Хмельницкий жил в Берлине и с 1981 года работал в Немецком археологическом институте, с 1986 года — в Реставрационном управлении земли Бранденбург (Берлин).

Начиная с 1996 по 2000 год С. Г. Хмельницкий издал три монографии, посвящённые истории архитектуры раннего и развитого этапов Исламского времени (VIII—XII века). В этих обобщающих трудах материал организован по типам сооружений, в них собраны и сравнены почти все доступные данные по памятникам архитектуры Средней Азии.

Учёный скоропостижно скончался 15 декабря 2003 года в Германии.

Примечания

Литература

Ссылки